Вахарловский — фамилия:

 Вахарловский, Василий Спиридонович (?—1849) — генерал-майор РИА.
 Вахарловский, Виктор Валерианович (1906—1986) — Герой Советского Союза (1945).
 Вахарловский, Всеволод Николаевич (1858—1939) — генерал-лейтенант РИА, служил в РККА.